John Burdett ist der Name folgender Personen: 

* John Burdett (Cricketspieler) (1888–1974), englischer Cricketspieler
 John Burdett (Schriftsteller) (* 1951), britischer Schriftsteller